Са́нда То́ма (; род. 17 марта 1970, Периш, жудец Илфов) — румынская гребчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Карьера 
На Олимпийских играх 2000 года Тома выиграла бронзовую медаль в гребле на байдарках-четвёрках на 500 метров.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ Румынии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года